Kobusho kann für zwei verschiedene japanische Institutionen im 19. Jahrhundert stehen:
 Kōbusho, eine militärische Ausbildungsstätte im Bakumatsu
 Kōbushō, das Ministerium für öffentliche Arbeiten in der frühen Meiji-Zeit